Pastenague du Pacifique peut faire référence à deux espèces différentes de raies :

 Dasyatis akajei
 Himantura pacifica

Raie (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu